Geum steht für:

 Geum (Fluss), drittlängster Fluss Südkoreas
 eine Gattung der Familie der Rosengewächse, siehe Nelkenwurzen